Антоній:
 Антоній Марк, полководець, учасник другого тріумвірату.
 Антоній Падуанський
 Антоній (Паканич)
 Антоній Печерський (близько 982—1073) — церковний діяч Київської Русі, християнський святий.
 Антоній Пій
 Антоній (Рафальський)
 Антоній (Томилович-Лебецький)
 Антоній Шнайдер (1825—1880) — краєзнавець, колекціонер, історик, археолог, етнограф, збирач матеріалів до археологічної карти Галичини/
 Антоній III Студит (пом. 983) — Патріарх Константинопольський (974—979)

Див. також 
 Антон